Edificio Arauco puede referirse a:
Edificio Arauco de Concepción, Chile.
Edificio Arauco de Temuco, Chile.